Анастасия Александровна Илларионова (род. 28 марта 1999 года, Истра, Московская область) — российская гандболистка, линейный игрок сборной России и клуба «Астраханочка». Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Чемпионка России (2021).

Биография 
Анастасия начала заниматься гандболом с 9-ти лет, когда обучалась в школе №4 имени Крупской. Первый тренер - Владимир Дивенко. Обучалась в школе Олимпийского резерва в городе Звенигороде. Ловкая и сообразительная, со временем ее определили в линейные. 

С 2014 года играет за гандбольный клуб «Звезда». Дебютировала в основной команде в четвертьфинале Кубка России против «Кубани» 7 февраля 2016. 

20 марта 2020 московский ЦСКА объявил о переходе Илларионовой в сезоне 2020/21. В сезоне 2020/2021 в составе московского ЦСКА стала чемпионкой России и участницей «финала четырех» Лиги чемпионов. Зимой 2022 года перешла в клуб «Астраханочка» на правах аренды.

Карьера в сборной 
На молодёжном уровне Илларионова стала победительницей чемпионата мира 2016 года, который проходил в Словакии.

Была приглашена в первую сборную перед чемпионатом мира в Японии. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Анастасия Илларионова на сайте Европейской гандбольной федерации

Гандболистки России
Игроки женской сборной России по гандболу
Игроки ГК «Звезда»
Игроки ЖГК ЦСКА Москва
Игроки ГК «Астраханочка»